Legros eller LeGros är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Pierre Legros den äldre (1629–1714), fransk skulptör 
 Pierre Legros den yngre (1666–1719), fransk skulptör
 Alphonse Legros (1837–1911), fransk konstnär
 James LeGros (född 1962), amerikansk skådespelare

Franska efternamn